Vasas Mihály (1905–1991) festő, író
 Vasas Mihály (1933) labdarúgó